Влади́мир Влади́мирович Нау́мов (род. 7 февраля 1956, Смоленск) — государственный и общественный деятель Белоруссии, генерал-лейтенант милиции, министр внутренних дел (2000—2009).

Биография 

1974—1976 — проходил службу в Вооружённых Силах СССР.

Окончил Минскую высшую школу МВД СССР.

В системе МВД с 1976 года.

С 1976 года — милиционер полка милиции УВД Минского горисполкома. Занимал ряд командных должностей в патрульно-постовой службе ГУВД Минска.

1991—1997 — командир отряда милиции специального назначения МВД Белоруссии. 1997—1999 — командир специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Январь 1999 года — сентябрь 2000 года — начальник Службы безопасности Президента Белоруссии.

С 25 сентября 2000 года по 4 апреля 2009 года — министр внутренних дел Белоруссии.

27 ноября 2001 года избран председателем Федерации хоккея Белоруссии (переизбирался в 2005 г. и 29 апреля 2008 года). Покинул должность 21 января 2010 года. В этот же день избран Почётным председателем Федерации хоккей Белоруссии.

6 апреля 2009 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял отставку Министра внутренних дел Владимира Наумова по состоянию здоровья.

Награды 
 Орден Отечества III степени (2014);
 Орден «За службу Родине» III степени;
 Орден «За личное мужество» (2003);
 Медали.

Санкции, обвинения 
Владимир Наумов был включён в санкционный список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США и .

Согласно решению Европейского союза, Наумов «не принял меры по расследованию дел об открытых исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского в Белоруссии в 1999–2000 годах (...), в качестве министра внутренних дел он отвечал за репрессии против мирных демонстраций до выхода на пенсию 6 апреля 2009 года по состоянию здоровья».

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте МВД Белоруссии
 Биография на сайте БелТА
 Справка NewsBY.org

Выпускники Академии МВД Республики Беларусь
Министры внутренних дел Белоруссии
Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании